Дионисий II ():
 Дионисий II Младший (397—337 до н. э.) — сиракузский тиран (367—356 и 347—344 до н. э.)
 Дионисий II — патриарх Антиохийский Сирийской православной церкви (897—18 апреля 909)
 Дионисий II — патриарх Антиохийский (1316 — ?)
 Дионисий II Галат — патриарх Константинопольский (17 апреля 1546 — июль 1555)